Krokodil; állat
Krokodilmadár
Krokodil (kábítószer)
Krokodil (folyóirat); szovjet szatirikus hetilap